Obamadon gracilis  — вид вымерших ящериц, единственный в составе монотипического рода Obamadon (клада Polyglyphanodontia / Borioteiioidea), возраст около 66 млн лет (меловой период, Северная Америка).

Описание 
Длина ящериц, предположительно, была около 30 см, питались они насекомыми, челюсти стройные, симфизы слабо развиты, размещение зубов субплевродонтное, зубы без базальной экспансии. Остатки двух челюстей обнаружены в позднемеловых отложениях США: в формации Lance Formation (штат Вайоминг) и в формации Хелл-Крик (Hell Creek Formation, штат Монтана). Осадочные породы этих комплексов формировались на протяжении 1,3 млн лет в промежутке между верхним мелом и ранним палеоценом (маастрихтский ярус). Возраст наиболее поздних отложений оценивается в 66 млн лет.
Новый вид ящериц был идентифицирован в ходе исследования музейных коллекций с целью обнаружения видов змей и ящериц, живших в период непосредственно перед Мел-палеогеновым массовым вымиранием динозавров. В результате изучения Obamadon gracilis было показано, что вымиранию подверглись не только динозавры, но и другие значительно более мелкие животные, такие как ящерицы.
Учёные обнаружили, что ящерицы и змеи сильнее пострадали от массового вымирания, чем считалось ранее, 83 процентов их видов — включая Obamadon — вымерло. Все современные виды ящериц являются потомками сохранившихся 17 процентов.

Открытие и этимология 
Вид был впервые описан в 2013 году американскими палеонтологами Николасом Лонгричем (Nicholas R. Longrich), Жаком Гутьером (Jacques A. Gauthier; Department of Geology and Geophysics Йельского университета) и Б.-А. Булларом (Bhart-Anjan S. Bhullar, Department of Organismic and Evolutionary Biology, Гарвардский университет, Кембридж; США) и назван в честь Барака Обамы, президента США. Латинское название вида означает «Обамозуб стройный».

Филогения 
Филогенетические взаимоотношения с другими близкими группами, построенные на основании исследования зубов и челюстей, показаны на следующей кладограмме:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Illustration of Obamadon (the small blueish lizard in the foreground) with other Cretaceous lizards and dinosaurs
 Обамадон: Учёные назвали в честь президента США древнюю ящерицу. 11 декабря 2012, Корреспондент.net
 †Obamadon gracilis Longrich et al. 2013 (lizard). The Paleobiology Database.

Вымершие ящерицы
†
Пресмыкающиеся мелового периода
Фоссилии, описанные в 2013 году
Обама,Барак
Таксоны, названные в честь Барака Обамы